Наваджеро, Андреа (1483—1529) — венецианский дипломат, историк, поэт, оратор и ботаник..
 Наваджеро, Бернардо (1507—1565) — итальянский кардинал и учёный, папский легат на триентском соборе; племянник Андреа Н..

Примечания